Весілля Свічки (мультфільм) — мультфільм 1982 р. («Київнаукфільм»), за мотивами однойменної п'єси І.А. Кочерги, реж. Т. Павленко.
 Свіччине весілля — одне з прадавніх свят на честь осіннього рівнодення, коли літо повертає на осінь.
 Свіччине весілля — п'єса Івана Кочерги.
 Свіччине весілля — етнографічний фестиваль, що започаткувала творча родина Завітайлів в 2016 році в селі Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області.
 Свіччине весілля (фільм) — фільм-спектакль 1962 р., постановник Гнат Юра, реж. Р. Єфименко. Екранізація спектаклю Київського державного академічного драмтеатру ім. І. Франка.